Сеничев:

 Сеничев Геннадий Сергеевич (род. 1951)
 Сеничев, Иван Викторович (род. 1970)
 Сеничев, Павел Васильевич (1924—1997)